Список флагов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе насчитывалось 105 муниципальных образований — 13 городских округов, 9 муниципальных районов, 26 городских и 57 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания 

Ханты